Лифт може да се односи на:

 Лифт, уређај за транспорт
 Лифт алгоритам
 Лифт (драма)
 Лифт (ТВ серија)